Глеб Влади́мирович:
 Глеб Владимирович (около 987—1015) — муромский князь (c 1013), сын киевского князя Владимира Святославича, канонизирован Русской православной церковью.
 Глеб Владимирович — рязанский князь (1212—1217), старший сын Владимира Глебовича Пронского.
 Глеб Владимирович — князь переяславский (с 1118 года), сын киевского князя Владимира Мономаха.